Chichiriviche peut désigner :

Toponymes

Chichiriviche : ville et chef-lieu de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón ;
 Chichiriviche : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón.

Zoologie 
 Chichiriviche : genre monotypique d'araignées aranéomorphes de la famille des Pholcidae comprenant l'espèce :
 Chichiriviche costanero.

Homonymie de toponyme